Kupidyn – w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie miłości
 Kupidyn – francuski serial animowany